Nullvariante bezeichnet:
 die Abbesche Invariante in der Optik
 die Null-Variante als Nichtumsetzung eines Projekts oder Plans

Siehe auch:
 Nulllösung